St. Vincent De Paul Roman Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Vincent De Paul Roman Catholic Church (New Orleans, Louisiana), NRHP-ID 76000971
 St. Vincent De Paul Roman Catholic Church (Baltimore, Maryland), NRHP-ID 74002215

Siehe auch:
 St. Vincent De Paul Catholic Church